Elenovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Еленово) :
Elenovo, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Elenovo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven ;
Elenovo, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.